USFL (United States Football League) : Association d'équipes professionnelles de football américain active de 1983 à 1985
 USFL (United States Football League (2022)) : Ligue professionnelle de football américain du même nom débutant en 2022
 USFL (Union sportive Fumel Libos) :  Club de rugby à XV